Fissore pode se referir a:

 DKW-Vemag Fissore, um automóvel brasileiro produzido pela Vemag entre 1964 e 1967;
 Carrocerias Fissore, uma fábrica italiana que atuou entre 1921 e 1984 e que foi contratada pela Vemag para projetar o Fissore.

Desambiguação